Earl Peabody va ser un ciclista estatunidenc de finals del segle XIX. Com amateur, va guanyar una medalla de plata Campionat del món de Velocitat de 1899 per darrere del britànic Thomas Summersgill.

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl

Ciclistes novaiorquesos
Medallistes estatunidencs als Jocs Olímpics d'estiu de 1900